Lucio Aurelio Oreste – console nel 157 a.C.
Lucio Aurelio Oreste – console nel 126 a.C.
Lucio Aurelio Oreste – console nel 103 a.C.